Žebříček IIHF 2021 je žebříček národních týmů v ledním hokeji sestavený Mezinárodní federací ledního hokeje pro rok 2021.

Žebříček mužských reprezentací 
Kvůli pokračující pandemii covidu-19 IIHF rozhodla o zrušení turnajů všech divizí kromě elitní skupiny  Mistrovství světa v ledním hokeji 2021. Týmy v elitní skupině získaly body na základě umístění v turnaji. Družstva mimo elitní skupinu získala body do žebříčku především na základě předžebříčku před mistrovstvím světa (tedy předchozí roky jsou násobené daným koeficientem a za rok 2021 bylo 0 bodů). Vzniká tedy výjimečná situace, kdy například Francie (díky 15. místu v předžebříčku) a Bělorusko (díky 15. místu na MS) získavají za rok 2021 do žebříčku stejný počet bodů (konkrétně 840). Je to kvůli tomu, aby žebříček byl spravedlivější a aby tak některé týmy kvůli dva roky nehraným šampionátům příliš v žebříčku neklesly. Nebylo tedy tolik zohledněno zařazení do jednotlivých divizí a poslední umístění v roce 2019 či nasazení do turnajů v roce 2021, jak tomu bylo při udělování bodů zvykem (např. při žebříčku IIHF 2020), proto jsou tyto rozdíly označeny v tabulce v závorce dopočtem.

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 Žebříček IIHF 2021

Lední hokej v roce 2021